

Toponyme
 Espeuilles, hameau de Montapas dans la Nièvre

Patronyme
 Antoine Louis François Viel de Lunas d'Espeuilles (1761-1794), Garde écossaise, Gardes du corps du roi, Marquis d'Espeuilles
 Antoine Théodore Viel de Lunas d'Espeuilles (1803-1871), au Château de la Montagne, Marquis d'Espeuilles, agronome, conseiller général de la Nièvre, sénateur du Second Empire, maire de Saint-Honoré-les-Bains, créateur de la Poterie de la Montagne et rénovateur des Thermes de Saint-Honoré-les-Bains

Monuments
 Château d'Espeuilles (Montapas) à Montapas

Toponymie française